Обло́га Бу́ди 
Облога Буди (1541) — облога міста Буда османськими військами.
Облога Буди (1684) — 1-а облога міста Буда військами Священної ліги.
Облога Буди (1686) — 2-а облога міста Буда військами Священної ліги.

Буда (Угорщина)